Натуральне число 486
 486 рік до нашої ери
 486 рік нашої ери
 Intel 80486